Perico (Argentyna) − miasto w Argentynie
 Perico (Kuba) − miasto na Kubie
 Perico (Teksas) − miasto widmo w Teksasie